Трувиль-сюр-Мер:

 Трувиль-сюр-Мер — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Трувиль-сюр-Мер — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.